Casapu:
 Alexandru Casapu
 Tudor Casapu

Vezi și 
 Kațav
 Măcelar (Măcelaru, Măcelariu, Macellariu)
 Mészáros (Mesaroș)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din turcă